Latin(s) ou latine(s) peut désigner :

Culture et langues 
 L'alphabet latin ;
 La langue latine ;
 Les langues utilisées par des « Latins » au sens large, soit les locuteurs des langues romanes dites souvent « latines », quels que soient leurs origines et les continents où ils vivent (pour ceux d'« Amérique latine » par exemple) ;
 L'Amérique latine : usuellement, partie du continent américain où l'on parle espagnol et portugais ; plus rarement et sur un plan strictement linguistique, on y ajoute la Guyane française, les Antilles françaises, Haïti, le Québec et les Cajuns de Louisiane ;
 La « musique latine », nom donné aux musiques d'Amérique latine, englobant parfois la musique espagnole et la musique italienne ;
 Dans le domaine des arts du spectacle, le terme anglais «  » désigne un « mâle attirant et passionné d'origine et de morphologie latino-américaine ou latine européenne » (Rudolph Valentino est souvent considéré comme le premier « latin lover » du cinéma); il existe des films, et une série télévisée vénézuélienne portant ce titre.

Religion 
 Par « dieux latins » on désigne la religion romaine antique par distinction des « dieux grecs » de la religion grecque antique ;
 Par « latins » parmi les chrétiens, on distingue ceux qui suivent le « rite romain », tous catholiques, de ceux qui suivent le « rite byzantin », qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, qui eux sont appelés « grecs » ;
 La Bible « latine » désigne la Vulgate.

Histoire et géographie 
 Du point de vue historique, les habitants du Latium, peuple et région de l'Italie antique et des territoires latinisés ultérieurement en Italie ou ailleurs autour de la Méditerranée ;
 la Ligue latine de l'Antiquité ;
 du point de vue géographique moderne, les habitants du « Lazio », nom italien moderne de l'antique Latium ;
 le nom Latin était, au Moyen Âge, un gentilé commun parmi les fidèles de l'Église latine de l'Occident chrétien ; 
 les États latins d'Orient (Empire latin de Constantinople, Royaume de Jérusalem, Principauté d'Antioche, Comté d'Édesse, Comté de Tripoli, Royaume de Chypre, Saint-Jean-d'Acre, Comté de Jaffa) fondés par les Croisés au proche et moyen-Orient, par distinction des États grecs (Empire byzantin, Empire de Nicée, Empire de Trébizonde, Despotat d'Épire, Despotat de Mistra, Principauté de Théodoros) ;
 le Quartier latin historique, celui des universités parisiennes ;
 l'Union monétaire latine, en 1865 ;
 l'Union politique latine, en 1954 ;
 le toponyme Latin, localité de Croatie située dans la municipalité de Plaški, Comté de Karlovac.

Notes